Il doppio femminile del Kremlin Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Nadia Petrova e Katarina Srebotnik erano le campionesse uscenti, ma la Srebotnik ha scelto di partecipare al BGL-BNP Paribas Luxembourg Open.La Petrova ha giocato con Marija Kirilenko, ed hanno battuto in finale Marija Kondrat'eva e Klára Zakopalová, con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti, ritirate)
 Alisa Klejbanova /  Ekaterina Makarova (quarti)

  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (campionesse) 
  Akgul Amanmuradova /  Monica Niculescu (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2009